Furtul Miliardului sau Operațiunea „Titirezul” este numele dat de presă unor mișcări financiare prin care în perioada 2012–2014, din Banca de Economii (BEM), Banca Socială și Unibank din Republica Moldova a fost transferată o sumă de circa 13,3 miliarde de lei moldovenești (767 de milioane de dolari, sumă echivalentă cu 12% din Produsul Intern Brut anual al țării și mai mare decât lichiditățile totale ale băncilor).

În septembrie 2014, deputatul Veaceslav Ioniță atenționa împotriva plasamentelor efectuate de băncile moldovenești în sistemul bancar din Rusia, țară aflată în criză economică din cauza sancțiunilor internaționale în urma agresiunii asupra Ucrainei, arătând că circa 10 miliarde de lei moldovenești ieșiseră din țară în ultimul an și jumătate. Tot el arăta atunci că poate dovedi că fuseseră retrași prin scheme frauduloase în cele trei luni anterioare 120 de milioane de lei, dintr-o bancă cu mari probleme structurale istorice, care fusese privatizată în urmă cu o lună. Banca Națională a Moldovei a reacționat instituind administrație specială celor trei bănci în decembrie 2014, iar în ianuarie 2015 contractând o anchetă financiară din partea companiei americane de audit și investigații financiare  Ancheta s-a încheiat în luna aprilie. Raportul rezultat în urma ei a fost transmis liderilor politici ai țării și, în urma unor proteste de masă ce au avut loc la Chișinău, a fost făcut public de președintele Parlamentului, Andrian Candu, la începutul lunii mai. Acest raport arată că operațiuni de transferuri au avut loc pe ascuns începând cu anul 2012 și că în a doua jumătate a lunii noiembrie au avut loc unele operațiuni de ștergere a urmelor acelor transferuri, prin tranzacții complexe, precum și prin dispariția unor documente, cum a fost cazul unui autovehicul cu documente esențiale ale BEM incendiat, se presupune, cu concursul firmei de transport.

Conform raportului, omul de afaceri Ilan Shor a obținut în 2012 controlul asupra celor trei bănci, după care a început să transfere credite de la una la alta dintre cele trei bănci, precum și către entități din străinătate (bănci rusești și off-shore), mărind artificial lichiditatea acestora. Shor a fost plasat în arest la domiciliu la scurt timp după publicarea raportului.

Pe 21 septembrie 2015, Guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, Dorin Drăguțanu, și-a dat demisia din funcție, împreună cu viceguvernatorul Marin Moloșag. El a declarat: „Demisia noastră este un răspuns impus de unii polticieni care ne-au presat să demisionăm pentru că nu ar fi găsit motivele legale pentru a ne demite în Parlament. De aceea au ales această metodă murdară. Timpul va arăta cine stă în spatele acestor atacuri. Pentru asta mai trebuie puțină răbdare să așteptăm investigațiile Kroll care vor arăta cine a făcut frauda la Banca de Economii și cum au fost ascunse urmele”. Conform legii Drăguțanu urmează să asigure interimatul funcției încă trei luni, și totodată, demisia sa trebuie să fie acceptată de parlament.

Denumirea de „operațiunea Titirezul” a fost dată după o piesă (denumită și suveică) din angrenajul unei mașini de tors, piesă ce angrenează la rândul ei alte piese.

Note

Legături externe 
 Comentariu al expertului în securitate informatică Bruce Schneier
 Dacă Moldova ar fi țară, astăzi Drăguțanu și Gurin erau la pușcărie, iar Plahotniuc și Filat plecați

Infracțiuni economico‐financiare
2012 în Republica Moldova
2013 în Republica Moldova
2014 în Republica Moldova